Масгут Габдрахманович Минекаев (; 11 апреля 1930 — 15 июня 2018) — советский работник газовой промышленности, оператор газоперерабатывающего завода, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 11 апреля 1930 года в деревне Новое Елхово Лениногорского района Татарской АССР.

Окончил семилетнюю школу. Отец погиб в Великую Отечественную войну, в семье остались пятеро детей. Масгут стал работать в колхозе — сначала рядовым колхозником, затем бригадиром в полеводстве.

Отслужив в 1955 году в Советской армии, приехал на строящийся Миннибаевский газоперерабатывающий завод, поступил на курсы операторов. Работал помощником оператора, оператором, старшим оператором, затем начальником установки. В 1959 году за трудовые достижения был награждён медалью «За трудовую доблесть». Затем Масгут Габдрахманович поступил в вечерний нефтяной техникум, где получил специальность техника-механика.

Наряду с производственной Минекаев участвовал в общественно-политической жизни завода и города, был секретарем цеховой парторганизации, членом завкома профсоюза, народным заседателем в горсуде, членом научно-технического общества. Избирался депутатом горсовета, делегатом областных партконференций, участвовал в работе XI Всемирного газового конгресса в Москве в 1970 году.

Работал на заводе по 1989 год. Затем вышел на пенсию, проживал в Альметьевском районе Татарстана.

Награды 
 В 1966 году М. Г. Минекаеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина (за большой трудовой вклад в развитие газовой промышленности при выполнении заданий семилетнего плана).
 Также был награждён медалями, среди которых «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», награждался Почетными грамотами обкома партии и Средне-Волжского совнархоза.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Татарстана

Примечания

Ссылки 
 Минекаев Масгут Габдрахманович
 Минекаев Масгут Габдрахманович
 Ветераны татарстанской нефти

Члены КПСС